Borssum (Emden), dorp bij Emden
 Börßum, dorp en gemeente in Nedersaksen